Anita Lasker-Wallfisch – violoncellista tedesca, fece parte dell'orchestra femminile di Auschwitz
 Benjamin Wallfisch – compositore e direttore d'orchestra britannico
 Raphael Wallfisch – violoncellista britannico